Гурьянов, Григорий: Гурьянов, Григорий Георгиевич (1901—1987) — советский военный политработник, генерал-полковник авиации.
 Гурьянов, Григорий Назарович (1914—1963) — сержант, Герой Советского Союза.